Vansjön kan syfta på ett antal sjöar:

Turkiet
Vansjön,

Sverige
Vansjön, Uppland, sjö i Heby kommun,  (2,37 km²)
Vansjö, by i Heby kommun, 
Vansjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,  (45,5 ha)

Se även
Van